Laschinger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Laschinger (1915–2003), deutscher Mundartschriftsteller
 Johannes Laschinger (* 1955), deutscher Archivar und Historiker